Claude Thierriet (1743-1821), personnalité politique française.

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien